L'Enfant bezeichnet:
 L'Enfant, Originaltitel eines Spielfilms der Regisseure Jean-Pierre Dardenne und Luc Dardenne, siehe Das Kind (2005)

L'Enfant ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre L’Enfant (1754–1825), französischer Künstler und Wissenschaftler, Stadtplaner von Washington D. C.